Bernardo Giner de los Ríos (1888-1970), architecte et homme politique espagnol ;
Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), philosophe, pédagogue et écrivain espagnol ;
Hermenegildo Giner de los Ríos (1847-1923), frère du précédent, pédagogue, écrivain et homme politique espagnol.

Autre
Arboreto Giner de los Ríos, un arboretum situé près de Madrid

Homonymie de patronyme